Haplotrema minimum är en snäckart som först beskrevs av César Marie Félix Ancey 1888.  Haplotrema minimum ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
minimum